(6793) Palazzolo – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce
 Alojzy Maria Palazzolo – włoski ksiądz, duszpasterz młodzieży, założyciel zgromadzeń Braci Świętej Rodziny i Małych Sióstr Ubogich, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Palazzolo Acreide – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Syrakuzy
 Palazzolo sull'Oglio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Brescia
 Palazzolo dello Stella – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Udine
 Palazzolo Vercellese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Vercelli